Пасареа има више значења:

 Пасареа (Илфов), насеље у округу Илфов у Румунији
 Пасареа (Калараш), насеље у округу Калараш у Румунији